Kalweit ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Kalweit (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Hugo Kalweit (1882–1970), deutscher Jurist 
 Käthe Kalweit (1909–1950), sozialdemokratische Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen
 Paul Kalweit (1867–1944), deutscher evangelischer Theologe
 Philipp Kalweit (* 2000), deutscher Hacker, Unternehmer und IT-Berater
 Werner Kalweit (* 1926), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (SED)

Siehe auch:

 Kahlweit
 Kallweit